Ангасо́льская (Ста́рая Ангасо́лка) — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. Входит в Култукское муниципальное образование.

География 
Расположен на КБЖД в 7 км к востоку от посёлка Култук, на берегу Байкала, северо-восточнее залива Култук, при впадении реки Ангасолки, название которой происходит от  — «лодка», «судно».

История 
Был основан в 1904 году при строительстве Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) как посёлок строителей, впоследствии — пристанционный посёлок. На начало XX века пришелся расцвет Ангасольской.

В 1926 году через станцию проезжал Н. К. Рерих во время 1-й Центральноазиатской экспедиции. В 2003 году в доме, где останавливался путешественник и художник, был открыт дом-музей Рерихов. Музей сгорел в 2013 году, .затем восстановлен.

При упадке КБЖД в 1950-х годах произошло значительное снижение численности населения Ангасольской. 

Ныне в посёлке — остановочный пункт КБЖД 149 км.

Население

Экономика 
Туризм, личные подворья.

Примечания 

Населённые пункты Слюдянского района
Населённые пункты на Байкале